Jan Němec může být:

 Jan Němec (1936–2016) – český filmový režisér a pedagog
 Jan Němec mladší (1912–???) – československý důstojník a odbojář, účastník bojů o Duklu, syn Jana Němce staršího
 Jan Němec (politik) (1913–???) – český a československý politik ČSSD, po roce 1948 KSČ, poválečný a normalizační poslanec a ministr spravedlnosti České socialistické republiky
 Jan Němec (spisovatel) (* 1981) – český spisovatel
 Jan Němec (skladatel) (* 1928) – český hudební skladatel a fagotista
 Jan Němec starší (1885–1942) – český odbojář a oběť nacismu, otec Jana Němce mladšího
 Jan Němec (travní lyžař) (* 1976) – český travní lyžař, několikanásobný mistr světa
 Jan Němec (aktivista) – mluvčí iniciativy Freedom not Fear